Friedrich Thurau (1812-1888), niemiecki malarz;
 Friedrich Thurau (1843–1913), niemiecki entomolog.